

Sigle ou acronyme 
CAV est un sigle et un acronyme qui peut faire référence à :
 Computer Aided Verification, une conférence internationale d'informatique
 compte à vue ;
 canal atrio-ventriculaire ;
 Communauté d'agglomération de Vesoul ;
 Comité d'action viticole ;
 CAV Murcia 2005 ;
 Centre Alexis-Vautrin ;
 Cercle athlétique de Valence ;
 Club de l'Aviron de Vichy ;
 Centre archéologique du Var ;
 Centre audiovisuel, de la SNCF (anciennement Société Centrale Cinématographique) ;
  ;
 Cape Advanced Vehicles, une marque de voiture sud-africaine.
carré V

Code 
Cav est un code qui peut désigner :
 .

Abréviation 
Cav est une abréviation qui peut désigner :
 Cav., l’abréviation botanique standard de Antonio José Cavanilles.

Code